Bob Montgomery (1919-1998) : boxeur américain ;
 Bob Montgomery (né en 1944) : joueur américain de baseball.